Кабраль — испанская и латиноамеринская фамилия.

Известные носители:
 Кабраль, Ариэль (род. 1987) — аргентинский футболист.
 Кабраль, Густаво (род. 1985) — аргентинский футболист, центральный защитник клуба «Сельта».
 Кабраль, Лусиано (род. 1995) — чилийский футболист аргентинского происхождения, полузащитник.
 Кабраль, Мануэль дель (1907—1999) — доминиканский поэт и прозаик.
 Кабраль, Милагрос (род. 1978) — доминиканская волейболистка.
 Кабраль, Факундо (1937—2011) — аргентинский автор и исполнитель собственных и народных песен.
 Кабраль, Хуан Хосе (?—1969) — аргентинский студент-медик, убитый полицейскими.
 Инчаустеги Кабраль, Эктор (1912—1979) — доминиканский поэт, писатель, эссеист, редактор, драматург, литературный критик.

См. также 
 Кабрал — португальская фамилия.